A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2011 foi a 63° edição promovida pela F.I.M..

A temporada foi marcada pelo falecimento de Marco Simoncelli no GP da Malásia.

Resumo da temporada

Casey Stoner foi coroado campeão mundial de MotoGP pela segunda vez, após a nona vitória da temporada no Grande Prêmio da Austrália. Stoner, que era campeão anteriormente em 2007, terminou 16 das 17 corridas a serem realizadas nas três primeiras colocações - igualando o recorde da classe rainha realizado por Valentino Rossi e Jorge Lorenzo - incluindo dez vitórias para se tornar o último campeão das 800cc antes da estreia a classe voltou aos motores de 1000cc em 2012. A partir de 2019, foi a última vez que a classe rainha foi vencida por um piloto não europeu, e também a única temporada na década de 2010 em que a classe rainha foi vencida por outro piloto que não Marc Márquez ou Jorge Lorenzo.

O título da Moto2 foi decidido antes da corrida final da temporada no Grande Prêmio de Valência. Stefan Bradl tornou-se o primeiro campeão mundial de motocicletas da Alemanha desde que Dirk Raudies venceu o título do Campeonato do Mundo de 125cc em 1993, depois de Marc Márquez, o único piloto que poderia negar Bradl, foi excluído da corrida devido a lesões sofridas durante os treinos livres no Grande da Malásia. Prix.

O último título do campeonato mundial de 125cc foi para o espanhol Nicolás Terol, depois de terminar em segundo na corrida final da temporada em Valência, e seu único rival, Johann Zarco, caiu nas primeiras etapas da corrida. Terol, que terminou em terceiro na classe em 2009 e depois em Márquez em 2010, terminou a temporada com 40 pontos de vantagem sobre Zarco, com Maverick Viñales 14 pontos mais atrás, depois de vencer as duas últimas corridas da temporada.

A temporada foi marcada pela morte de Marco Simoncelli no Grande Prêmio da Malásia.

Grandes Prêmios 
A lista de GPs da MotoGP, Moto2 e 125cc para 2011 é a seguinte:

 ‡ = Corrida Noturna
 † = Exclusivo para a categoria MotoGP.
 †† = Corrida realizada no sábado

Equipes e pilotos

MotoGP

Moto2

125cc

Resultados

Informações Adicionais
 Pilotos marcados com azul-claro são elegíveis para o prêmio de Estreante do Ano.
 Corridas marcadas com azul-claro foram realizadas debaixo de chuva.
 Sistema de pontuação:

Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

O piloto deve terminar a prova para pontuar.

MotoGP

Pilotos

Construtores

Moto2

Pilotos

Construtores

125cc

Pilotos

Construtores

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Referências

Ligações externas 
 Site oficial

2011
2011 no motociclismo